

Селище міського типу:
 Вільхівка — Донецька область, Жданівська міська рада
Села:
 Вільхівка — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Горохівський район
 Вільхівка — Закарпатська область, Хустський район
 Вільхівка — Івано-Франківська область, Рожнятівський район
 Вільхівка — Рівненська область, Рівненський район
 Вільхівка — Харківська область, Харківський район
 Вільхівка — Чернігівська область, Семенівський район
Річки:
 Вільхівка — права притока Лугані

Села:
 Вільхівка () — Мінська область, Вілейський район
 Вільхівка () — Мінська область, Логойський район
 Вільхівка () — Мінська область, Мядельський район

Див. також 
 Ольхівка